Norwich Union Grand Prix — пригласительный снукерный турнир, проходивший в конце 80-х — начале 90-х годов в Европе.

Турнир включал в себя ряд матчей с участием четырёх профессиональных снукеристов, которые игрались в различных отелях по всей Европе, с финалом в Монте-Карло. Впервые за 14 лет компания Norwich Union стала спонсором турнира по этой игре.

Несмотря на свою относительную популярность и хорошее финансирование, Norwich Union Grand-Prix никогда не входил в расписание мэйн-тура.

Победители

Ссылки 

 Информация о турнире в Архиве снукера Криса Тёрнера 

Снукерные турниры